Abidjan steht für:

 Abidjan, Stadt in der Elfenbeinküste
 Abidjan (Autonomer Distrikt), autonomer Distrikt in der Elfenbeinküste
 Abidjan (Matamèye), Stadtviertel von Matamèye in Niger
 Abidjan (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger